Shirley Fry e Doris Hart hanno battuto in finale Maureen Connolly e Julia Sampson 6-0, 6-0.

Teste di serie 

 Shirley Fry /  Doris Hart (Campionesse)
 Maureen Connolly /  Julia Sampson (finale)

 Helen Fletcher /  Jean Quertier (semifinali)
 Barbara Scofield /  Dorothy Head (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1953